Lué peut faire référence à :

 Lué Grande, rivière d'Angola en province du Zaïre, affluent du fleuve Congo ;
 Lué Pequeño, rivière d'Angola en province du Zaïre, affluent du fleuve Congo ;
 Lué, rivière d’Angola en province du Lunda-Nord, affluent du Kwango dans le bassin du fleuve Congo ;
 Lué-en-Baugeois, commune française, située dans le département de Maine-et-Loire en région Pays de la Loire ;
 Lué (Burkina Faso), village du Burkina Faso, dans le département de Cassou ;

Voir aussi 
 Le Luet, écart de Béville-le-Comte
 Luette